AFIS kan syfta på

AFIS – en tjänst som tillhandahålls på vissa mindre flygplatser för att ange väderförhållande och flygtrafikinformation, se Aerodrome Flight Information Service
 AFIS – en organisation i Sverige, se Anarkistfederationen i Sverige

Se även
 IAFIS – en amerikansk nationell databas över fingeravtryck och belastningsregister som hanteras av den federala polisen FBI i USA